Tsuneyoshi, ou Tsunenaga, un des fils de l'empereur Go-Daigo
 Ogura Tsuneyoshi, expert japonais de karaté
 (17563) Tsuneyoshi, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes